План де Ајутла има више значења:

 План де Ајутла (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајутла (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Ајутла (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Ајутла, Рафаел Сијера (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику